Roßdorf ist der Name folgender Orte:
 in Baden-Württemberg
 Roßdorf (Nürtingen), Ortsteil von Nürtingen im Landkreis Esslingen

 in Bayern
 Roßdorf am Berg, Ortsteil der Gemeinde Stadelhofen im Landkreis Bamberg 
 Roßdorf am Forst, Ortsteil der Gemeinde Strullendorf im Landkreis Bamberg
 Roßdorf (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf im Landkreis Berchtesgadener Land 

 in Hessen
 Roßdorf (bei Darmstadt), Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen
 Roßdorf (Amöneburg), Ortsteil von Amöneburg im Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Roßdorf (Bruchköbel), Ortsteil von Bruchköbel im Main-Kinzig-Kreis

 in Sachsen-Anhalt
 Roßdorf (Jerichow), Ortsteil der Stadt Jerichow im Landkreis Jerichower Land
 Roßdorf (Raguhn-Jeßnitz), Ortsteil der Stadt Raguhn-Jeßnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld
 Rossdorf (Wüstung), Wüstung bei Eisleben

 in Thüringen
 Roßdorf (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Schmalkalden-Meiningen 

 in Polen:
 Roszkowice (Niemodlin), Ortsteil von Niemodlin in der Woiwodschaft Oppeln

Siehe auch:
 Rosdorf (Begriffsklärung)
 Rostorf